Kravtzevia är ett släkte av svampar. Kravtzevia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kravtzevia